Louie (televisieserie), Amerikaanse televisieserie
Louie (animatieserie), Franse animatieserie